Григо́рий Коле́сников:
 Колесников, Григорий Георгиевич (1882—1919) — полковник, герой Первой мировой войны.
 Колесников, Григорий Яковлевич (1914—1938) — танкист, Герой Советского Союза.